Догу:

 Догу — глиняная фигурка человека или животного, которые были изготовлены в период Дзёмон в Японии.
 Догу, Яшар (1913—1961) — турецкий борец, чемпион мира, Европы и Олимпийских игр.